Wernsbach und Wernesbach sind geographische Namen:

Orte:
 Wernsbach (Georgensgmünd), Dorf der Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern
 Wernsbach (Neuendettelsau), Kirchdorf der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wernsbach bei Ansbach, Pfarrdorf der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern

Gewässer:
 Wernsbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss eines Linken Seitenarms der Fränkischen Rezat in Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wernsbach (Rednitz), rechter Zufluss eines rechten Seitenarms der Rednitz nach Petersgmünd, Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern 
 Wernsbach (Rippach), rechter Oberlauf des Rippachs (zum Haselbach, zur Bibert) in Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wernsbach (Schwarzenau) oder Wernstbach, linker Zufluss der Schwarzenau vor Wemlighausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

 Wernesbach, rechter Zufluss der Göltzsch in Rodewisch, Vogtlandkreis, Sachsen

Siehe auch:
 Wern